Подводные лодки типа «Гато» (, вид кошачьей акулы, заимствование от , кот) — серия американских подводных лодок времён Второй мировой войны. Основанный на предыдущем проекте «Тамбор», проект «Гато» претерпел значительные модернизации, улучшившие патрульные и боевые качества субмарин. Модифицированные дизельные двигатели и аккумуляторные батареи увеличили дальность и длительность патрулирования. Также существенно улучшились условия обитания экипажа. Класс «Gato» носит имя первого корабля в серии, USS Gato (SS-212).

Некоторые субмарины класса «Гато» сохранились в качестве памятников: USS Cavalla (SS-244) установлена в Seawolf Park, USS Cobia (SS-245) — экспонат морского музея в Висконсине, а USS Drum (SS-228) находится в музее Battleship Memorial Park.

Основные характеристики 
 Энергетическая установка:
 Четыре 16-цилиндровых дизельных двигателя модели 278A производства General Motors мощностью по 1350 л. с. (1000 кВт), кроме субмарин SS 228—239 и SS275-284, оснащённых 10-цилиндровыми дизелями моделей 38D-81/8 производства Fairbanks-Morse;
 Два электромотора производства General Electric мощностью 1370 л. с. (1020 кВт), кроме SS 228—235, оснащённых моторами Elliott Motor и SS 257—264, с моторами производства Allis-Chalmers;
 Две 126-элементные аккумуляторные батареи пр-ва Exide, кроме SS 261, 275—278, и 280, с батареями производства Gould.
 два гребных винта.

 Дальность плавания:
 В надводном положении 11 800 морских миль на 10 узлах (21 900 км при 19 км/ч),
 В подводном положении 100 морских миль на 3 узлах (185 км при 5,6 км/ч).
 Длительность погружения: 48 часов.

Интересные факты 

 USS Gato (SS-212), USS Balao (SS-285) и USS Tench (SS-417), не имевшие кардинальных отличий, стали основателями самого многочисленного класса американских субмарин.
 Говард В. Гилмор, капитан USS Growler (SS-215) был первым из подводников награждён Медалью Почёта. 7 февраля 1943 года Гилмор, находясь на мостике, был ранен с борта японского транспорта Hayasaki и отдал необходимый приказ на немедленное погружение, хотя сам не успел добраться до люка вовремя.
 USS Darter (SS-227) стала единственной американской субмариной, погибшей в результате посадки на мель. Была уничтожена судами ВМФ США.
 Книга Эдварда Бича Submarine! является своеобразной элегией по субмарине USS Trigger (SS-237) класса «Гато».
 USS Wahoo (SS-238), под командованием одного из известнейших подводников США, Дадли «Маш» Мортона, первой из американских субмарин проникла в Японское море. Она была потоплена в 1943 году при возвращении из второго похода в тот регион.
 USS Cobia (SS-245) потопила японские транспорты, идущие с танковыми частями в качестве подкрепления на Иводзиму.
 USS Flasher (SS-249) стала самой результативной субмариной США во Второй мировой войне. Тоннаж потопленных ей судов составил  по подсчётам JANAC.
 USS Harder (SS-257) под командованием Samuel D. Dealey, стала единственной подлодкой, потопившей за свою карьеру 5 эскортных кораблей. Из них четыре были потоплены в течение одного похода.
 USS Mingo (SS-261) была продана в Японию после войны и служила под именем Kuroshio.
 USS Cavalla (SS-244) потопила японский авианосец Shōkaku, который ранее участвовал в атаке на Пёрл-Харбор.
USS Drum (SS-228) Исполнила роль Северо-Корейской субмарины в боевике 1992 год "В осаде".

Представители

См. также 
Типы подводных лодок ВМС США

Литература 
  (в пер.)

Ссылки 
Wisconsin Maritime Museum
Gato Class Submarine Kit

Корабли США периода Второй мировой войны